Ciccarelli ima više značenja:
 Ciccarelli, Frosinone
 Ciccarelli, Napoli